Osoby o tym nazwisku:
 Brigitte Burchardt – niemiecka szachistka
 Gustaw Burchardt – polski duchowny
 Jerzy Burchardt – polski historyk
 Kazimierz Burchardt – polski ekonomista, pedagog, harcerz
 Max Burchardt – niemiecki lekarz
 Regina Burchardt – niemiecki siatkarka